Карл Мекленбург-Стрелицький, Карл Мекленбург-Стреліцький, Карл (Людвіг Фрідріх), герцог Мекленбург-Стреліцький (23 лютого 1708, Стреліц — 4 червня 1752, Міров, «Принц Міровський») — член Дому Мекленбург-Стреліц.
 Адольф Фрідріх II Мекленбург-Стреліцький (нім. Adolf Friedrich II; 19 жовтня 1658 — 12 травня 1708) — 1-й герцог Мекленбург-Стреліцький с 1701 року.